Чертёж:

 Чертёж — документ, содержащий контурное изображение изделия.
 Чертёж — деревня в Краснобережском сельсовете Жлобинского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 
Чертежи (значения)